Geografia: 
 Byron (Califòrnia)
 Byron (Geòrgia)
 Byron (Illinois)
 Byron (Maine)
 Byron (Minnesota)
 Byron (Nebraska)
 Byron (Oklahoma)
 Byron (Wyoming)
 Biografia: Lord Byron (Londres, 1788 – Missolonghi, Grècia, 1824), escriptor anglès.
 Obra: Byron (pel·lícula), pel·lícula de l'any 2003.